"Silver Lake" pode ser:
 Silver Lake (Kansas)
 Silver Lake (Flórida)
 Silver Lake (Wisconsin)
 Silver Lake (Carolina do Norte)
 Silver Lake (Ohio)
 Silver Lake (Minnesota)
 Silver Lake (Indiana)

Ver também
 Silver

Desambiguações de topônimos